Según el contexto, Aurora, originalmente una diosa romana que representaba al amanecer, puede referirse a:

Antroponimia 
 Aurora, nombre propio de mujer.
 AURORA, cantante, compositora y productora noruega.

Artes

Arquitectura 
 Villa Aurora o Villa Ludovisi, una villa en Roma.
 Aurora Tower, rascacielos situado en Brisbane, Queensland, Australia.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel de la Guarda (Madrid).
 Colegiata Basílica de Santa María de la Aurora (Manresa).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora (Grazalema).
 Iglesia de Nuestra Señora de la Aurora y San Nicasio (Priego de Córdoba).
 Capilla de Nuestra Señora de la Aurora (Lebrija).
 Capilla de la Puerta de la Aurora (Vilnius).

Artes plásticas 
 Aurora, en pintura y tintorería nombre de una mezcla de blanco, encarnado y azul, que evoca el color de las nubes al amanecer.
 Aurora (1524-1527), escultura de Miguel Ángel, Basílica de San Lorenzo de Florencia, Italia.
 La Aurora (1606), de Adam Elsheimer, Kunstmuseum des Landes Niedersachsen, Brunswick.
 Aurora (1614), de Guido Reni, Palacio Pallavicini-Rospigliosi, Roma, Italia.
 Aurora (1621), de Guercino, Casino di Villa Boncompagni Ludovisi, Roma, Italia.
 Aurora (1678), de Giovanni Andrea Carlone, Galería Nacional de Eslovenia, Ljubljana, Eslovenia.
 Aurora (1681), de Jan Reisner, Museo del Palacio del Rey Juan III, Wilanów, Polonia.
 Aurora (1693), de Philippe Magnier, Museo del Louvre, París, Francia.
 Aurora (1717), de Giovanni Bonazza, Jardín de Verano, San Petersburgo, Rusia.
 Aurora (1755), de Jean-Honoré Fragonard, colección privada.
 La Aurora (1870-1875), de François Jouffroy, Jardín Marco Polo, París, Francia.
 La Aurora (1881), de William-Adolphe Bouguereau, Birmingham Museum of Art, Birmingham (Alabama), Estados Unidos.
 Aurora (1886), de Henryk Siemiradzki, Museo Nacional de Varsovia, Varsovia, Polonia.
 Cuadriga de la Aurora (1888), de Rossend Nobas, Cascada del Parque de la Ciudadela, Barcelona, España.
 Aurora (1910), de Odilon Redon, colección privada.
 Fuente de la Aurora (1929), de Joan Borrell i Nicolau, Barcelona, España.

Cine 
 Aurora (2014), dirigida por Rodrigo Sepúlveda, protagonizada por Amparo Noguera.

Literatura 
Aurora australis, primer libro escrito e impreso en la Antártida.
Aurora. Reflexiones sobre los prejuicios morales, obra escrita por el filósofo Nietzsche en 1881.
 Círculo Aurora, grupo literario que introdujo el Romanticismo en la literatura de Hungría.
 Planeta Aurora, primer planeta colonizado por humanos en las obras de Isaac Asimov: Las bóvedas de acero, El sol desnudo y Los robots del amanecer. También es nombrado en Robots e Imperio, que forma parte de la Saga de la Fundación.
 Aurora (Die Morgenröte im Aufgang) (1612), de Jakob Böhme.
 Aurora Boreal, primera obra de la escritora sueca Åsa Larsson, galardonada con el Premio de la Asociación de Escritores Suecos de Novela Negra 2003 a la mejor ópera prima.

Música 
 Aurora, ópera de Héctor Panizza.
 Aurora, álbum de estudio de Jean-Luc Ponty de 1975.
 Aurora, en Andalucía, Aragón, Murcia, Navarra y otras regiones, canto entonado por los auroros.
 Aurora, canción de Björk.
 Aurora, canción de Foo Fighters.
 Aurora, canción de León Larregui.
 La Aurora, sonata para piano en do mayor, op. 53, de Ludwig Van Beethoven (1804).
 La Aurora, canción de Al Bano.
 La Aurora, canción de Eros Ramazzotti del álbum Donde hay música de 1996.
 Princess Aurora, canción del álbum King of the Nordic Twilight de Luca Turilli.
 Aurora, disco de Avishai Cohen (2009).
 Aurora, canción de Hans Zimmer (2012).
 Aurora Boreal, canción de Pablo Benegas Masi (2015).
 Aurora, canción de Kim Jonghyun (2016).
 Aurora, canción de Fernando Milagros (2017).
 Aurora, álbum de estudio de Bea Miller (2018).
Aurora, álbum de estudio de Humbe (2021)

Botánica 
 Aurora, nombre común de la especie Dombeya wallichii.
 Aurora de los campos, nombre común de la especie Artemisia campestris.
 Aurora, el nombre común de la planta Anemone coronaria.

Ciencia y tecnología 
 Aurora polar, fenómeno luminoso en el cielo de las regiones geográficas cerca de los polos terrestres.
 Programa Aurora, programa espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA).
 (94) Aurora, un asteroide del cinturón de asteroides.
 Aurora 1, un satélite artificial de Estados Unidos.
 Aurora, nombre que reciben las versiones de Mozilla Firefox antes de la versión final.
Aurora, nombre de un sistema operacional basado en Linux anteriormente llamado Eeebuntu
 Rojo aurora, color rojo anaranjado.

Cultura 
 Aurora de Chile, primer periódico de Chile.
 Proyecto Cultural Aurora, organización española creada en 1993.
 Aurora University, universidad del estado de Illinois en Estados Unidos.

Deporte 
 Club Aurora, club de fútbol de Bolivia.
 Aurora Fútbol Club, club de fútbol de Guatemala.
 Foot Ball Club Aurora, club de fútbol de Perú.

Economía 
 Aurora, tradicional marca de productos de línea blanca (lavarropas, heladeras) de la empresa argentina José M. Alladio e Hijos S.A.
 Aurora Records, discográfica española.

Aeronaves 
 SR-91 Aurora, un posible avión espía supersónico de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
 CP-140 Aurora, avión de guerra antisubmarino y de patrulla marítima de la Fuerza Aérea Canadiense.

Buques 
 HMS Aurora, 11 buques de la Royal Navy Británica.
 Aurora, crucero protegido de la armada imperial de Rusia, que dio el disparo que sirvió de señal para el inicio de la revolución de octubre.
 USS Aurora (SP-345), un dragaminas de la Armada de Estados Unidos.
 MV Aurora (2000), buque de cruceros propiedad de P&O Cruises.
 MV Aurora (1977), buque propiedad de Alaska Marine Highway System.

Geografía 
 Aeropuerto Internacional La Aurora, aeropuerto de la ciudad de Guatemala, .
 Aurora, municipio en el estado de Ceará, .
 Aurora, municipio en el estado de Santa Catarina, .
 Aurora, ciudad del estado de Colorado, .
 Aurora, ciudad del estado de Dakota del Sur, .
 Aurora, ciudad del estado de Illinois, .
 Aurora, ciudad del estado de Iowa, .
 Aurora, poblado del estado de Maine, .
 Aurora, ciudad del estado de Nebraska, .
 Aurora, localidad del estado de Nueva York en el condado de Cayuga, .
 Aurora, localidad del estado de Nueva York en el condado de Erie, .
 Aurora, poblado del estado de Texas, .
 Aurora, ciudad del estado de Oregón, .
 Aurora, ciudad de Ontario, .
 Colonia Aurora, localidad de .
 Islas Aurora, también llamadas Islas de la Aurora o Isla Aurora.
 Aurora, localidad de la provincia de Matanzas en .

Provincia de Aurora.
 Municipio de Aurora, en la provincia de Isabela.
 Municipio de Aurora, en Zamboanga del Sur.
 Barrio de Aurora, en el municipio de Surigao en la provincia de Surigao del Norte.

Heráldica 
 Aurora, esmalte heráldico equivalente al color anaranjado.

Mitología 
 Aurora, un personaje de la mitología romana, equivalente a la griega Eos.

Personajes 
 Aurora Aksnes, cantante y compositora noruega.
 Aurora Alonso de Rocha, escritora argentina.
 Aurora Alquinta, música chilena.
 Aurora Altisent, pintora, dibujante y escultora catalana.
 Aurora Aragón, esposa de Manuel Quezón, primer Presidente de la Mancomunidad de Filipinas.
 Aurora Bautista, actriz española.
 Aurora Beltrán, cantante y exlíder del grupo español Tahúres Zurdos.
 Aurora Bertrana, escritora española.
 Aurora Cáceres, escritora peruana.
 Aurora Carbonell, actriz española.
 Aurora Claramunt, presentadora y realizadora de televisión española.
 Aurora Pavlovna Demidova, noble rusa.
 Aurora Fuster Gallardo, autora teatral española.
 Aurora León Alonso, historiadora del Arte española.
 Aurora Luque, traductora y poetisa española.
 Aurora Redondo, actriz de teatro y cine española.
 Aurora Venturini, novelista, cuentista, poeta, traductora y ensayista argentina.
 Aurore Dupin, conocida como George Sand, escritora francesa.

Personajes ficticios 
 Aurora, personaje de cómic del grupo Alpha Flight, perteneciente al Universo Marvel.
 Princesa Aurora, de Disney.

Radio 
 Radio Aurora, extinta radio chilena.

Religión 
 Santa Aurora u Orora, venerada en la Isla de Man, donde se celebra su efeméride el 20 de octubre.
 Santa Aurora, virgen y mártir, celebrada el 19 de junio.
 Nuestra Señora de la Aurora, venerada especialmente en el sur de la provincia de Córdoba (España), celebrada el 15 de septiembre.

Televisión 
 Aurora, telenovela de Telemundo.

Zoología 
 Aurora (Anthocharis cardamines), una especie de mariposa.

Referencias